Konsistenz steht für:

 Konsistenz (Beton), Weichheit von Frischbeton
 Konsistenz (Boden), Momentanzustand feinkörniger Bodenarten
 Konsistenz (Datenspeicherung), Widerspruchsfreiheit einer Datenbank
 Konsistenz (Numerik), Eigenschaft eines numerischen Verfahrens
 Konsistenz (Speisen), Festigkeit von Speisen 
 strenger gedanklicher Zusammenhang in der Logik, siehe Widerspruchsfreiheit
 Konsistenz (Psychologie), Widerspruchsfreiheit menschlichen Verhaltens
 Eigenschaft einer Folge von Schätzfunktionen in der Statistik, siehe Konsistente Schätzfolge
 Eigenschaft einer Folge von statistischen Tests, siehe Konsistente Testfolge
 Konzept zur Erlangung der Vereinbarkeit von Natur und Technik, siehe Ökoeffektivität

Siehe auch: